Shavelson ist der Familienname von: 
 Melville Shavelson
 Richard J. Shavelson